Eurotrain bezeichnet die folgenden Unternehmen

Eurotrain, ein Joint Venture von GEC-Alsthom und Siemens
Eurotrain, eine Gruppe von Modellbahnfachgeschäften